Beauford bezeichnet:
 Carter Beauford (* 1957), einen US-amerikanischen Schlagzeuger
 Beauford H. Jester (1893–1949), ein US-amerikanischer Politiker 
 Beauford Cars, einen britischen Automobilhersteller

Siehe auch:
 Beaufort